В произведении «Божественная комедия» Данте строит строгую систему загробного мира с точки зрения католического христианства, представляя его в виде девяти кругов, окружающих вмороженного в лёд Люцифера.

Выстраивая модель Ада (Ад, XI, 16-66), Данте подражает Аристотелю, который в своей «Никомаховой этике» (кн. VII, гл. I) относит к 1-му разряду грехи невоздержанности (incontinenza), ко 2-му — грехи насилия («буйное скотство», или matta bestialitade), к 3-му — грехи обмана («злоба», или malizia). У Данте 2—5-й круги для невоздержанных, 6-й круг для еретиков и лжеучителей, 7-й круг для насильников, 8—9-й — для обманщиков (8-й — просто для обманщиков, 9-й — для предателей).

В качестве аллегории Божественная комедия представляет путешествие души к Богу, а Ад описывает признание и отвержение греха.

Сюжет в кратком изложении 

Во вводной песне Данте рассказывает, как он, достигши середины жизненного пути, заблудился однажды в дремучем лесу и как поэт Вергилий, избавив его от трёх диких зверей, загораживавших ему путь, предложил Данте совершить странствие по загробному миру. Узнав, что Вергилий послан Беатриче (возлюбленной Данте), Данте не без трепета отдается руководству поэта.

Пройдя преддверие ада, населённое душами нерешительных людей, они вступают в первый круг ада, так называемый лимб (А., IV, 25-151), где пребывают души тех, кто не смог познать «истинного Бога». Здесь Данте видит выдающихся представителей античной культуры — Аристотеля, Еврипида, Юлия Цезаря и др. Следующий круг (ад имеет вид колоссальной воронки, состоящей из концентрических кругов, узкий конец которой упирается в центр земли) заполнен душами людей, некогда предававшихся необузданной страсти. Среди носимых диким вихрем Данте видит Франческу да Римини и её возлюбленного Паоло, павших жертвой запретной любви друг к другу. По мере того как Данте с Вергилием, спускаются всё ниже и ниже, они становятся свидетелями мучений чревоугодников, принуждённых страдать от дождя и града, скупцов и расточителей, без устали катящих огромные камни, гневливых, увязающих в болоте. За ними следуют объятые вечным пламенем еретики и ересиархи (среди них император Фридрих II, папа Анастасий II), тираны и убийцы, плавающие в потоках кипящей крови, самоубийцы, превращённые в растения, богохульники и насильники, сжигаемые падающим пламенем, обманщики всех родов. Муки обманщиков разнообразны. Наконец Данте проникает в последний, 9-й круг ада, предназначенный для самых ужасных преступников. Здесь обитель предателей и изменников, из них величайшие — Иуда, Брут и Кассий, — их грызёт своими тремя пастями Люцифер, восставший некогда на Бога ангел, царь зла, обречённый на заключение в центре земли. Описанием страшного вида Люцифера заканчивается последняя песнь первой части поэмы.

Сюжет в изложении по главам

Песнь I 
Поэма начинается в ночь на Страстную пятницу 25 марта (или 8 апреля) 1300 года, незадолго до наступления Страстной пятницы. Самому рассказчику – Данте – 35 лет, т.е. он "земную жизнь прошёл до половины" (Nel mezzo del cammin di nostra vita ) – это половина библейской продолжительности жизни в 70 лет (Пс. 89:10, Вульгата; Псалом 90:10, KJV). Поэт обнаруживает себя заблудившимся в темном лесу (selva oscura[6]), сбившимся с "прямого пути" (diritta via,[7] также переводится как "правильный путь") спасения. Он намеревается подняться прямо на небольшую гору, но его путь преграждают три зверя, от которых он не может уклониться: лонза[8] (обычно переводится как "леопард" или "леопон"),[9] леоне[10] (лев) и лупа[11] (волчица). Считается, что три зверя, взятые из Иеремии 5:6, символизируют три вида греха, которые приводят нераскаявшуюся душу в одно из трех основных отделений Ада. По словам Джона Чиарди, это невоздержанность (волчица); насилие и скотство (лев); и мошенничество и злоба (леопард);[12] Дороти Л. Сэйерс относит леопарда к недержанию, а волчицу - к мошенничеству/злобе.[13] Сейчас рассвет Страстной пятницы, 8 апреля, когда солнце встает в Овне. Звери в отчаянии загоняют его обратно во тьму заблуждения, в "низшее место" (basso loco[14]), где солнце безмолвствует (l sol tace[15]). Однако Данте спасает фигура, которая объявляет, что он родился sub Iulio[16] (то есть во времена Юлия Цезаря) и жил при Августе: это тень римского поэта Вергилия, автора Энеиды, латинского эпоса.

Структура 
Перед входом — души, не творившие при жизни ни добра, ни зла, в том числе «ангелов дурная стая», которые были и не с дьяволом, и не с Богом.

Примечания 
Многие комментарии относятся ко времени написания Божественной комедии (то есть около 1300 года).

См. также 
 Чистилище (Божественная комедия)
 Рай (Божественная комедия)
 Оставь надежду, всяк сюда входящий

Божественная комедия
Сошествие в ад
Загробные миры
Вергилий
Ад в искусстве